3 miejscowości w Polsce: 

 Wałowice – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Józefów nad Wisłą 
 Wałowice – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Gubin 
 Wałowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Rawa Mazowiecka